Farkas Péter (1933) biológus
 Farkas Péter (1955) író
 Farkas Péter (1968) olimpiai bajnok birkózó
 Farkas Péter (?) labdarúgó (Vác)